Het WTA-tennistoernooi van Båstad (officieel Collector Swedish Open) van 2009 vond plaats van 6 tot en met 11 juli 2009 in de Zweedse plaats Båstad. Het was de vijfde editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Båstad 2009. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Toernooisamenvatting 
Enkelspel – De ongeplaatste María José Martínez Sánchez uit Spanje won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Martínez Sánchez veroverde aldus haar tweede WTA-titel. Zij incas­seerde US$ 37.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Dubbelspel – Het als tweede geplaatste duo Gisela Dulko en Flavia Pennetta won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Spaanse koppel Nuria Llagostera Vives en María José Martínez Sánchez in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Argentijnse Dulko had daarnaast vijf eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Italiaanse Pennetta drie.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Bastad 2009
Bastad